JLO steht für:
 ILO-Motorenwerke in Pinneberg, falsche Schreibweise des ehemaligen Zweitaktmotorenwerkes
 Jennifer Lopez (* 1969), amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Junge Landsmannschaft Ostdeutschland, ehemalige Jugendorganisation des Vertriebenenbundes Landsmannschaft Ostpreußen

JLO